Покро́вська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Покровська вулиця — вулиця в місті Бахмут.
Покровська вулиця — вулиця в місті Житомир.
Покровська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
Покровська вулиця — вулиця в місті Кам'янське.
 Покровська вулиця — вулиця в місті Київ.
Покровська вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
Покровська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Покровська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
Покровська вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
Покровська вулиця — вулиця в місті Мелітополь.
Покровська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
Покровська вулиця — вулиця в місті Ніжин.
Покровська вулиця — вулиця в місті Переяслав.
Покровська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Покровська вулиця — вулиця в місті Рівне.
Покровська вулиця — вулиця в місті Суми.

Див. також 
 Покровський провулок

Вулиці